Lekkoatletyka na Letniej Uniwersjadzie 2003 – zawody lekkoatletyczne rozegrane na Stadionie Daegu w Daegu pomiędzy 25 a 30 sierpnia.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2003 w lekkoatletyce
2003
Lekkoatletyka w Korei Południowej
Letnia Uniwersjada 2003